Лондон 2014 (London Chess Classic 2014) — международный шахматный турнир, состоящий из двух частей: главного турнира с классическим контролем времени для 6 участников, который проходил с 10 по 14 декабря 2014 года в Лондоне по круговой системе (победу одержал экс-чемпион мира — Вишванатан Ананд), и турнира по быстрым шахматам для 405 участников по швейцарской системе в 10 туров (победителем стал американский гроссмейстер Хикару Накамура).

Турнир по быстрым шахматам 
В турнире по быстрым шахматам приняли участие 405 участников. Турнир проходил по швейцарской системе в 10 туров. Победителем турнира с результатом 9,5 очков из 10 возможных (+9-0=1) стал Хикару Накамура.

Топ-12 результатов (8 очков из 10 и выше):

Турнир по классическим шахматам 
Категория турнира — ХХІІ (средний рейтинг — 2779,83)

Регламент турнира

Общие положения 
 Если игрок опаздывает более чем на 30 минут, ему засчитывается поражение.
 Игроки не имеют права соглашаться на ничью без разрешения главного судьи. Ничья засчитывается главным судьёй в таких случаях:
 Трёхкратное повторение ходов;
 50 ходов без ходов пешек и разменов;
 Теоретически ничейная позиция.

Игровые дни: 10-14 декабря. Время начала партий (московское): 10-12 декабря — 19:00; 13-14 декабря — 17:00;

Контроль времени 
 100 минут на 40 ходов, 50 минут до окончания партии и 30 секунд на ход начиная с первого.

Начисление очков 
 За победу начисляется 3 очка, за ничью 1, за поражение 0. Предлагать ничью запрещено.

Критерии распределения мест 
 При равенстве очков при распределении мест дополнительными показателями являются:
 Количество побед
 Количество побед чёрным цветом
 Результат личных встреч

При равенства всех дополнительных показателей играется дополнительный матч или двухкруговой матч-турнир в блиц.

Призовой фонд 
Призовой фонд — 90 000 евро (сумма до налогообложения).
 50 000 евро
 25 000 евро
 15 000 евро

Участники турнира 

жирным — место в рейтинге по состоянию на декабрь 2014 года

Блиц-турнир жеребьёвки 
Для определения стартовых номеров участников, вместо традиционной жеребьёвки 8 декабря был проведён двухкруговой блиц-турнир (контроль времени: 4 минуты + 2 секунды на ход). Победитель турнира по блицу имеет первоочередное право выбора своего порядкового номера в главном турнире, шахматист, занявший второе место выбирает следующим и т. д.

Итоговая таблица блиц-турнира

Движение по турам главного турнира

Турнирная таблица главного турнира

Ссылки 
 Официальный сайт London Chess Classic
 Онлайн турнир на chessbomb.com 
 London Chess Classic на ChessPro.ru 
 Форум турнира на ChessPro.ru

Примечания 

Лондон (шахматный турнир)
Декабрь 2014 года
2014 год в шахматах
2014 год в Лондоне